Пётр Иванович Ильичёв (28 января 1927 — 18 августа 1945) — советский военный моряк, краснофлотец, Герой Советского Союза (1958, посмертно).

Биография 
Пётр Иванович Ильичёв родился в 1927 году в выселке Пугачёвском (Омская область) в семье крестьянина. Русский.

Окончил 4 класса, работал в колхозе.

В Советской Армии с ноября 1944 года. Окончил объединённую школу учебного отряда Тихоокеанского флота.

Участник Советско-японской войны 1945 года. Рулевой сторожевого катера «СК-253» (6-й дивизион сторожевых кораблей, Петропавловская военно-морская база, Тихоокеанский флот) краснофлотец Ильичёв в ночь на 18 августа 1945 года в составе батальона морской пехоты участвовал в бою на острове Шумшу.

В бою была отбита контратака противника, уничтожено 8 японских танков. Но когда десантники пошли на штурм высоты 171, то попали под огонь двухамбразурного дзота. Тогда Пётр Ильичёв и старшина I статьи Николай Вилков подползли к дзоту и забросали его гранатами. Когда десантники вновь поднялись в атаку, пулемёты заработали снова, и тогда Вилков и Ильичёв закрыли своими телами амбразуры вражеского дзота.

Похоронен на острове Шумшу на высоте 171 (гора Северная).

Награждение 
Многие годы о подвиге Ильичёва было неизвестно. Военным журналистом Александром Гритченко было проведено журналистское расследование. Им были собраны архивные документы и свидетельства участников боя за остров Шумшу. Он писал в различные инстанции, ходатайствуя о награждении моряка посмертно. В итоге ему удалось добиться справедливости — Ильичёву было присвоено звание Героя Советского Союза.

История жизни бойца описана в книге А. Гритченко «Путь к подвигу».

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1958 года краснофлотцу Ильичёву Петру Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
 Орден Ленина.

Память 

 Бюсты Героя установлены в деревне Пугачёвка, в селе Паратунка Елизовского района Камчатского края и в селе Нижняя Омка
 27 июля 1958 года в посёлке Завойко (Камчатка) Ильичёву установлен памятник. Также памятник Герою установлен в 1976 году в Омске
 Его именем названы бухта и мыс на полуострове Камчатка; улицы в Омске, Владивостоке, Северо-Курильске, Петропавловске-Камчатском и Корсакове Сахалинской области, в селе Нижняя Омка и посёлке Завойко; совхоз в селе Антоновка Нижнеомского района; рыболовный траулер в Камчатской области; десантный корабль проекта 1171 Краснознамённого Северного Флота.
 Навечно зачислен в списки экипажа корабля Тихоокеанского флота «МПК-107» (Иркутский комсомолец) 
 В Омске в честь героя есть летний лагерь (пионерский в СССР). В лагере установлена стела — памятник Герою Советского Союза Петру Ильичеву.
 Тральщик проекта 12700 носит имя «Пётр Ильичев». Спущен на воду 28 апреля 2021 года, по завершении испытаний войдёт в состав Тихоокеанского флота.

Примечания

См. также 
 о.Шумшу
 Вилков, Николай Александрович
 Савушкин, Степан Аверьянович

Ссылки 
 
 Ильичёв Пётр Иванович
 Памятник Герою Советского Союза П. И. Ильичёву в Омске

Родившиеся в Сибирском крае
Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Участники советско-японской войны, закрывшие телом амбразуру
Похороненные в Сахалинской области